Ба́бино может означать:

Беларусь 
 Бабино — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бабино-1 — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Бабино-2 — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Бабино — село в Кюстендилской области Болгарии.

Македония 
 Бабино — село в Македонии, входит в общину Демир-Хисар

Россия 
 Бабино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Бабино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Бабино — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Бабино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Бабино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Бабино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Бабино — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Бабино — деревня в Советском районе Кировской области.
 Бабино — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Бабино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Бабино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Бабино — упразднённая деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Бабино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Бабино — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Бабино — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Бабино — железнодорожная платформа в этом посёлке.
 Бабино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Бабино-2 — садоводство в Тосненском районе Ленинградской области.
 Бабино II — железнодорожная платформа в окрестностях этого садоводства.
 Бабино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Бабино — посёлок в составе города Дзержинск Нижегородской области.
 Бабино — село в Первомайском районе Нижегородской области.
 Бабино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Бабино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Бабино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Бабино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость.
 Бабино — деревня в Великолукском районе Псковской области, Купуйская волость.
 Бабино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Маевская волость.
 Бабино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Окнийская волость.
 Бабино — деревня в Печорском районе Псковской области, сельское поселение Изборская волость.
 Бабино — деревня в Печорском районе Псковской области, городское поселение Печоры.
 Бабино — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость.
 Бабино — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Тулинская волость.
 Бабино — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Утроинская волость.
 Бабино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Бабино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Бабино — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Бабино — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Бабино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Бабино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Бабино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Бабино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Бабино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Бабино — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Бабино — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Бабино — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Бабино — село в Вижницком районе Черновицкой области.

См. также 
 
 
 Культура многоваликовой керамики (бабинская культура)